, qui signifie « Les Oiseaux » en allemand, peut désigner :

 Die Vögel, un groupe de techno allemand ;
 , opéra en prologue et deux actes de Walter Braunfels.